Syndikalist steht für:
 einen Anhänger des Syndikalismus
 Der Syndikalist, eine deutschsprachige, von 1918 bis 1932 erschienene, anarchosyndikalistische Zeitschrift

Siehe auch:
 Verlag Der Syndikalist